Kalman může být:

křestní jméno
 Kalman Kahana (1910–1991) – izraelský rabín, novinář a politik

příjmení
 Jozef Kalman (* 1951) – slovenský politik
 Richard Kalman (1876–1929) – český žurnalista
 Emmerich Kálmán (1882–1953) – operetní skladatel